Parkinsonia peut désigner : 
 Parkinsonia L. est un genre de plante arbustive de la famille des Fabaceae.
 Parkinsonia Sowerby est un genre d'Ammonites (Céphalopodes) du Jurassique moyen (Bajocien supérieur).